Punk, moviment social aparegut la dècada de 1970.
 Gèneres musicals:
 Punk rock, gènere de música rock.
 Pop punk, gènere musical producte de la fusió del punk rock i el pop rock, resultant un subgènere de punk melòdic.
 Hardcore punk, subgènere musical derivat del punk rock.
 Ska punk, fusió dels gèneres musicals ska i punk rock.
 Punk metal o metalpunk, gènere musical resultat de la fusió del heavy metal i el punk rock.
 Daft Punk, grup musical francès format per Guy-Manuel de Homem-Christo i Thomas Bangalter.
 CM Punk, lluitador professional estatunidenc.